Tånneryd är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Allan Tånneryd (1911–2001), svensk ingenjör
 Jan Tånneryd (född 1944), svensk militär och ämbetsman

Svenska efternamn